Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках (, ) — ежегодное соревнование швейцарских команд по кёрлингу на колясках («паралимпийский кёрлинг»; ). Чемпионат проводился с 2004 года. Организатором является  (, ).

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии (с 2009 года)
  (!! до 2002 года включительно состав указывается в обратном порядке: первый, второй, третий, четвёртый).

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди ветеранов

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года